Montaut kan syfta på:
 Montaut, Ariège
 Montaut, Dordogne
 Montaut, Gers
 Montaut, Haute-Garonne
 Montaut, Landes
 Montaut, Lot-et-Garonne
 Montaut, Pyrénées-Atlantiques